It Is Never Too Late to Mend – cortometraggio del 1911 diretto da W.J. Lincoln
It Is Never Too Late to Mend – cortometraggio del 1913 diretto da Charles M. Seay
It Is Never Too Late to Mend – cortometraggio del 1925 diretto da Alexander Butler